

Cinema 
 Mifune - Dogma 3 – film del 1999 diretto da Søren Kragh-Jacobsen

Geografia 
 Mifune – cittadina del Giappone

Persone 
 Toshirō Mifune – attore giapponese
 Kyūzō Mifune – judoka giapponese

Personaggi immaginari 
 Mifune – personaggio immaginario della serie anime e manga Naruto
 Mifune – personaggio immaginario della serie anime e manga Soul Eater
 Chihaya Mifune – personaggio del videogioco Persona 5